Чемпионат Европы по кёрлингу 1982 состоялся в городе Керколди (Шотландия) с 6 по 11 декабря 1982 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 14 мужских и 13 женских команд (Финляндия выставил на чемпионат только мужскую команду).

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победив в финале сборную ФРГ; третье место заняла сборная Швейцарии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 5-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Италии; третье место заняла сборная Швейцарии.

Команды на групповом этапе были разделены на две группы — А и В. В плей-офф выходили по две лучшие команды из каждой группы. Остальные команды, занявшие в группах места ниже второго, играли с командой, занявшей в другой группе такое же место, матч за место в окончательной классификации (кроме женской сборной Уэльса, для которой не имелось соответствующего соперника, и она заняла последнее 13-е место).

Мужчины

Групповой этап 
Группа А

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Группа B

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Классификационные матчи за 5-14 места

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 
Группа А

 Проходят в плей-офф.

Группа B

 Проходят в плей-офф.

Классификационные матчи за 5-12 места

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

1982
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1982 году
Декабрь 1982 года
Чемпионаты Европы в 1982 году
Чемпионаты Европы в Шотландии